In Duitsland:
 Audi Forum (Ingolstadt)
 Audi Forum (München)
 Audi Forum (Neckarsulm)

daarbuiten:
 Audi Forum (Londen)
 Audi Forum (Madrid)
 Audi Forum (Peking)
 Audi Forum (Stockholm)

Audi